«Географический» эксперимент Кулешова — при правильной организации действий актёров в соседних кадрах после монтажа действия героев воспринимаются зрителем как продолжающиеся непрерывно в едином пространстве. Описан Львом Кулешовым в книге «Искусство кино», опубликованной в 1929 году, а также в более ранних его статьях.

Кулешовым был снят и смонтирован следующий видеоряд: в начальном кадре актриса Хохлова идёт мимо «Мосторга» на Петровке. В другом артист Оболенский идёт по набережной Москвы-реки. В этих кадрах они улыбнулись и пошли навстречу друг другу. Сама встреча и рукопожатие были сняты на фоне памятника Гоголю. Здесь актёры повернулись и куда-то посмотрели. Затем в последовательность был вставлен кадр Капитолия в Вашингтоне. Далее — кадр на Пречистенском бульваре, где актёры принимают решение и уходят. И наконец, — кадр, в котором они идут по ступеням храма Христа Спасителя. Все, кто смотрел этот материал, приходили к единому мнению, что герои вошли в Капитолий.

В этом эксперименте Лев Кулешов доказал необходимость целенаправленной организации монтажа действий актёров внутри каждого кадра, то есть необходимость наполнения кадров определённым содержанием, представленным в строго определённой форме: в избранной режиссёром крупности и чётко ориентированной внешней направленности движений и взглядов.

Эксперимент приобрёл мировую известность и наряду с «эффектом Кулешова» стал хрестоматийным объяснением двух главных функций монтажа в кино.

Литература 
 
Кулешов Л. "Искусство кино"  с. 25-26

Кинематографические техники